Uppman ist der Familienname folgender Personen:

 Ragnar Uppman (1929–2013), schwedischer Architekt
 Theodor Uppman (1920–2005), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)